Prisăcani se poate referi la:

 Prisăcani, Botoșani
 Prisăcani, Iași
 Prisăcani, Neamț

 Râu
 Râul Prisăcani, un curs de apă, afluent al râului Râul Bistricioara, Siret

Vezi și 
 Prisaca (dezambiguizare)
 Presaca (dezambiguizare)

Toponime românești